Dörrer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dörrer (1886–1968), österreichischer Historiker und Volkskundler
 Daniel Dörrer (* 1984), deutscher Kickbox-Weltmeister
 Franz Dörrer (1920–2004), österreichischer Maler
 Ingrid Dörrer (* 1937), deutsche Geographin
 Klaus-Dieter Dörrer, deutscher Produzent 
 Stefanie Dörrer, Bambi-Gewinnerin